Рокар может означать:

 Рокар — 38-я буква бенгальского алфавита.
 Рокар, Мишель (1930—2016) — французский политик-социалист, премьер-министр.
 Рокар, Ив (1903—1992) — французский математик, механик, физик.
  — румынский футбольный клуб (1953—2009) из Будапешта, принадлежавший  автопроизводителю (1951—2004).